De Champions Challenge II vrouwen 2011 was het tweede Champions Challenge II-toernooi sinds de oprichting in 2009. Het toernooi werd gehouden van 7 mei tot en met 15 mei 2011 in Wenen, Oostenrijk. België was de winnaar door Italië te verslaan met 2-1 in de finale. De winnaar van dit toernooi plaatst zich rechtstreeks voor de Champions Challenge I 2012.

Deelnemende landen

 
 
 
 
  (tevens gastland)

Scheidsrechters

Poulefase
Alle teams gaan, wat het resultaat ook is, door naar de finalerondes. De eerste uit de poule speelt tegen de laatste uit de andere poule en de tweede uit de poule speelt tegen de derde uit de andere poule. Een team dat in de poule als laatste eindigt, kan zo dus alsnog de kampioen worden van het toernooi.

Poule A

Poule B

Knock-outfase

Finale rondes

5e tot en met 8e plaats

Finale

Eindstand

België plaatst zich als winnaar rechtstreeks voor de Champions Challenge 1 2012 in Dublin.

Ereprijzen

Externe link
 Officiële toernooisite 

Champions Challenge
Hockey in 2011
Hockey in Oostenrijk
Sportevenement in Wenen